Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Tomás Carbonell e Francisco Roig 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (finale)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)
 Karel Nováček /  Diego Pérez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1994
ATP Tour 1994